Дмитрий Чумак:
 Чумак, Дмитрий Витальевич (род. 1990) — украинский тяжелоатлет, мастер спорта международного класса.
 Чумак, Дмитрий Михайлович (1913—1944) — Герой Советского Союза.